Abaeis är ett släkte av fjärilar. Abaeis ingår i familjen vitfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar
Abaeis